Noltensmeier ist der Familienname folgender Personen:

 Gerrit Noltensmeier (* 1941), deutscher Geistlicher, Landessuperintendent der Lippischen Landeskirche
 Hermann Noltensmeier (1908–1998), deutsch-österreichischer Geistlicher, Landessuperintendent der Evangelischen Kirche H.B. in Österreich
 Jürgen Noltensmeier (* 1967), deutscher maler und Schriftsteller 
 Ralf Noltensmeier (* 1967), deutscher Musikwissenschaftler